Peracca ist der Nachname von

 Mario Giacinto Peracca (1861–1923), italienischer Herpetologe

sowie der Name einer Heuschreckengattung, siehe Peracca (Gattung)